Fodor Ernő (1878–1944) zenepedagógus, zongoraművész
 Fodor Ernő (1906–1977) szerkesztő, újságíró, műfordító